Jobst Nikolaus von Hohenzollern ist der Name folgender Personen:

 Jobst Nikolaus I. von Hohenzollern (1433–1488), Regent der Grafschaft Hohenzollern, siehe Jobst Nikolaus I. (Hohenzollern)
 Jobst Nikolaus II. von Hohenzollern (1514–1558), Graf von Haigerloch, siehe Jobst Nikolaus II. (Hohenzollern)